Gustaf Smith kan syfta på bland andra:

* Gustaf Smith (1817–1896), svensk apotekare och politiker
 Gustaf Smith (1884–1978), svensk militär och politiker